James Mercer est un nom notamment porté par :
 (1736-1793), juriste américain ;
James Mercer (1883-1932), mathématicien anglais ;
 (né en 1970), guitariste américain.